Джей Ро́уланд Фе́ргюсон-мла́дший (, род. 25 июля 1974, Даллас, Техас) — американский актёр. Наиболее известен по роли Стэна Риццо в телесериале «Безумцы».

Карьера 
В 1989 году Джей вырвался из безвестности, получив роль Кёртиса в телевизионной экранизации романа С. Э. Хинтона «Изгои». В течение последующих лет он много раз появлялся на телевидении и в кино. Среди его известных работ на телевидении значатся ситком «Вечерняя тень» (Тейлор Ньютон), драмы «Справедливая Эми» (доктор Тодд Хупер) и «Поверхность» (Ричард Коннелли) и «Безумцы» (Стэн Риццо). Также он сыграл в фильмах «Высшее образование» (Билли), Убийца внутри меня (Элмер Конвэй) и Счастливчик (Кит Клэйтон).

Личная жизнь 
Фергюсон женат на Лорене Руис; у них есть трое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Дети-актёры США
Дети-модели США
Киноактёры США